Le championnat de Biélorussie de football féminin est une compétition de football féminin opposant les dix meilleurs clubs de Biélorussie, créée en 1992.

Palmarès

Notes et références 

Compétition de football en Biélorussie
Compétition féminine de football
Football féminin en Biélorussie